Kotschy:
 Johannes Kotschy
 Carl Friedrich Kotschy
 (Karl Georg) Theodor Kotschy

Outro 
 Kotschya
 Kotschya platyphylla
 Hypericum kotschyanum
 Cyrtodactylus kotschyi
 Ophrys kotschyi

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua polonesa
Famílias da Áustria